Caranos (en grec ancien  / Káranos) est un prénom d'origine grecque. Il peut désigner : 
 Caranos : le fondateur légendaire du royaume de Macédoine.
 Caranos : fils présumé de Philippe II.
 Caranos : officier d'Alexandre le Grand.